Ентони Џејмс Хиберт (; 20. фебруар 1981) бивши је енглески фудбалер који је играо на позицији десног бека. Читаву своју каријеру је провео у Евертону, рачунајући и омладински тим. Одиграо је преко 300 званичних утакмица у свим такмичењима. Постао је легенда клуба због своје оданости. Остао је познат по томе што није постигао ниједан гол у каријери. Ипак, на пријатељској утакмици против АЕК-а, постигао је један гол за Евертон и за то добио овације.

Каријера

Статистика каријере

Извори

Спољашње везе 

 
 

Рођени 1981.
Спортисти из Ливерпула
Енглески фудбалери
Десни бекови у фудбалу
Фудбалери Евертона
Фудбалери Премијер лиге